Valeriana menor puede referirse a:

 el nombre común de la planta Valeriana officinalis; o
 el nombre común de la planta Valeriana tuberosa.